Абрикосівка — настій із абрикос на горілці

Села:
 Абрикосівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Абрикосівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Абрикосівка — Запорізька область, Михайлівський район
 Абрикосівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Селище:
 Абрикосівка — Херсонська область, Олешківський район

Див. також 
 Абрикосовка